

Onomastica
Barlaam – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Barlaam di Pečerska – monaco cristiano russo
Barlaam di Seminara – matematico, filosofo, vescovo e teologo bizantino
Simone Barlaam – nuotatore italiano sette volte campione del mondo

Religione
Barlaam – protagonista, con Iosafat, di una leggenda agiografica medievale